305 км, 305-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

305 км — разъезд, Южно-Уральская железная дорога (Казахстан). Код 814513.

305 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Туркменская железная дорога (Туркменистан). Код 755968.

305 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Тульская область). Код 224914.

 305 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 846213.
 305 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 863420.
 305 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Ярославская область). Код 315329.
 305 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 065927.

305 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Львовская железная дорога (Волынская область). Код 358818.
 305 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 454131.